La Constancia hace referencia a varios artículos:

Lugares
 La Constancia (Argentina), localidad del partido de Ayacucho, provincia de Buenos Aires.

En España
 La Constancia (Jerez de la Frontera), barrio de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.
 La Constancia (ferrería), antigua fábrica de altos hornos de la ciudad de Málaga.
 La Constancia (Almería), antigua fábrica de electricidad en la ciudad de Almería.
 Fundición La Constancia, antigua fundición en Linares (Jaén)

Periódicos españoles
 La Constancia (1867-1868)
 La Constancia (1897-1936)